Namco Libble Rabble, anche conosciuta come Namco System 16 Universal, è una scheda madre arcade a 8-bit prodotta da Namco nel 1983. È stata la prima scheda madre arcade di Namco ad usare il microprocessore  Motorola 68000, che la rese la più potente scheda madre arcade 8-bit della società, fino all'arrivo di Namco Thunder Ceptor nel 1986.

Specifiche tecniche del Namco Libble Rabble 

Main CPU: Motorola M6809, 1.536 MHz
Secondary CPUs: Motorola 68000, 6.144 MHz
Sound CPU: Motorola 6809, 1.536 MHz
Sound chip: Namco custom 8-channel WSG (Waveform Sound Generator)
Other chips: Custom input/output controller (type 2)
Video resolution: 288 x 224

Lista dei giochi Namco Libble Rabble

Libble Rabble (1983)
Toy Pop (1986)

Macchine arcade
Schede arcade Namco